Boia steht für:

 Boia (Gorj), ein Dorf im rumänischen Kreis Gorj

Boia ist der Familienname folgender Personen:

 Lucian Boia (* 1944), rumänischer Historiker
Siehe auch:
 Boia-Mica-Tal